Bread and Roses (deutsch „Brot und Rosen“) steht für:

 Bread and Roses (Film), Film von Ken Loach (2000)
 Bread and Roses, Lied von Mimi Fariña (1976), siehe Brot und Rosen (Slogan) #Lied
 Bread and Roses Award, britischer Literaturpreis
 eine Non-Profit-Organisation für freie Musik, siehe Mimi Fariña #Bread and Roses

Siehe auch:
 Brot und Rosen (Slogan), Slogan aus einer Rede von Rose Schneiderman (1911)